Мария-София де Курсийон (,  — , ) — французская аристократка, по мужу носившая титул герцогини Роган-Роган и принцессы Субиз. Она была внучкой Филиппа де Курсийона, более известного как маркиз Данжо. По оценке современников она была образованной и интеллигентной женщиной своей эпохи. Мария-София держала светский салон в парижском отеле Субиз. Её портрет нарисовал французский художник Жан-Марк Натье.

Мария-София является последним представителем старинного дворянского рода Курсийон.

Биография 
Мария-София была единственным ребёнком Филиппа-Эгона де Курсийона (1684—1719), имевшего титул маркиз де Курсийон, и его супруги Франсуазы де Помпадур, герцогини Ла Валетт. Дедом Марии-Софии был Филипп де Курсийон, известный маркиз Данжо, автор знаменитых мемуаров, описывающих жизнь королевского двора Людовика XIV.

Через свою родную бабку, принцессу Софию Лёвенштейн-Вертгейм-Рошфор, она была кузиной правящего ландграфа Лёвенштейн-Вертгейм-Рошфора.

Она была двоюродной сестрой Шарля Филиппа д’Альбера герцога Люиня и троюродной сестрой Шарля Луи д’Альбера де Люиня, ещё одного известного мемуариста двора Людовика XV.

Мадемуазель Курсийон была замужем дважды. Первым браком она в 15 лет вышла замуж за Шарля Франсуа д’Альбера д’Айи, сына Луи Огюста д’Альбера де Люиня и Марии-Анны Ромен де Бомануар. Свадьба состоялась . Мария-София после этого брака стала носить титул герцогини Пикиньи.

Вскоре Шарль Франсуа скончался (1731 год) и Мария-София стала вдовой в возрасте 17 лет.

Вторым браком она вышла замуж за Эркюля-Мериадека де Роган-Субиза герцога Роган-Рогана, сына Франсуа де Рогана принца Субиз и прекрасной Анны де Роган-Шабо. Эркюль-Мериадек уже был вдовцом, поскольку его первая жена Анна Женевьева де Леви-Вантадур скончалась в 1727 году. Свадьба состоялась в Париже .

Герцог Роган-Роган являлся членом знаменитого бретонского баронского рода Роганов и при Версальском дворе имел престижный статус иностранного принца. Благодаря этому браку Мария-София стала принцессой Роган и титуловалась как «Ваше высочество». 

Невеста была примерно на 44 года младше своего жениха; Мария-София была близка с дочерью Эркюля от первого брака принцессой Гемене (1704—1780).

Относясь с почтением к их брачному союзу, супруг поручил архитектору Жермену Боффрану заново декорировать интерьер Отеля Субиз, парижской резиденции семьи Роганов. В этом особняке Мария-София содержала известный светский салон.

В 1737 году именно Мария-София представила при дворе в Версале 15-летнюю Анну Марию Луизу де Ла Тур д'Овернь. Анна Мария Луиза была супругой Шарля де Роган-Субиза — внука Эркюля-Мериадека и его наследника.

Её супруг скончался в 1746 году в Париже. 33-летняя вдова впоследствии была любовницей Луи Франсуа Армана дю Плесси, который потерял свою последнюю супругу Елизавету Софию Лотарингскую в 1740 году.

Мария-София де Курсийон скончалась в Париже в возрасте 42 лет. С её смертью род Курсийонов прекратил своё существование. Марию-Софию похоронили 7 апреля 1756 года в парижской церкви Église de La Merci, которая была традиционным местом погребения линии Субизов дома Роганов, в присутствии внука её последнего мужабудущих архиепископа Бордо и кардинала Рогана.

Предки Марии-Софии 

</center>

Титулы 
 06 августа 1713 — 17 января 1729 Мадемуазель де Курсийон
 17 января 1729 — 14 июля 1731 Герцогиня де Пикиньи
 14 июля 1731 — 02 сентября 1732 Вдовствующая герцогиня де Пикиньи
 02 сентября 1732 — 26 января 1749 Её Высочество принцесса Роган
 26 января 1749 — 04 апреля 1756 Её Высочество вдовствующая принцесса Роган

Примечания 

Принцессы Субиз
Дом де Роган
Дом д’Альбер
Мария-София
Герцогини де Роган-Роган
Герцогини Франции
Хозяйки литературных и великосветских салонов Франции